Модесто има више значења:
 Модесто
 Модесто (Илиноис)